Biéha peut désigner :
 Biéha, le département de la province de Sissili au Burkina Faso ;
 Biéha, la commune et chef-lieu de ce département.